Graciano peut faire référence à :

 Graciano (cépage),
 Marc Graciano, écrivain français (1966-).